Хамзин — фамилия:

Известные носители 
 Хамзин, Адоль Сагманович (1934—2020) — советский и российский артист балета и хореограф.
 Хамзин, Гали Габбасович (1950—2009) — советский певец.
 Хамзин, Рим Анварович (род. 1952) — народный депутат РСФСР.
 Хамзин, Сабир Ширбалаевич (род. 1972) — российский футболист.
 Хамзин, Фарит Хабибуллович (1931—2007) — глава города Салават.
 Хамзин, Шамиль Абдуллазянович (1915—1991) — советский полковник, разведчик-нелегал.

Топонимы 
 Хамзин (Сувар)

См. также 
 
 Хамсин